Такмичење у скоку увис за мушкарце на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 12. и 13. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 38 скакача увис из 26 земаља.

 1.  Алжир (1)
 2.  Аустрија (1)
 3.  Бахами (1)
 4.  Белгија (1)
 5.  Бенин (1)
 6.  Бермуди (1)
 7.  Канада (2) 
 8.  Кина (1)
 9.  Куба (1)

 10.  Финска (1)
 11.  Француска (1)
 12.  Западна Немачка (3)
 13.  Иран (1) 
 14.  Италија (2)
 15.  Јапан (2)
 16.  Маурицијус (1)
 17.  Пољска (2)
 18.  Румунија (3) 

 19.  СССР (3)
 20.  Сенегал (1)
 21.  Шпанија (1)
 22.  Судан (1)
 23.  Шведска (1) 
 24.  Швајцарска (1)
 25.  Кинески Тајпеј (1) 
 26.  САД (3)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи светски резултати у 1983. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис пре првенства (10. августа 2013), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1983.

Резултати

Квалификације 
Такмичари су били подељене у две групе. Квалификациона норма за финале је износила 2,20 м (КВ). Задату норму прескочило је 17 такмичарка па су се свих 17 пласирало у финале.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Резултати квалификација скока увис за мушкарце на сајту ИААФ
 Резултати финала скока увис за мушкарце на сајту ИААФ
 Резултати на сајту todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном